NETO1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 533 амінокислот, а молекулярна маса — 60 191.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, синапсах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки